Tigranakert (en armenio:Տիգրանակերտ o Դիկրանակերդ) es el nombre de cuatro ciudades fundadas por Tigranes el Grande:
 Tigranakert en el actual enclave azerbayano de (Najicheván).
 Tigranakert (Artsaj) - en el territorio disputado del Alto Karabaj (Nagorno Karabaj).
 Tigranakert - en el norte del Alto Karabaj.
 Tigranocerta - en la actual Turquía.